Дискографія британського поп-гурту «Girls Aloud» складається з п'яти студійних альбомів, двох концертних альбомів, двох збірок, двадцяти одного синглу, одного реміксового альбому, а також одинадцяти пісень у виконанні з іншими артистами.

Альбоми

Студійні альбоми

Збірки

Концертні альбоми

Реміксові альбоми

Колекційні видання

Сингли

Інші пісні в чартах

Відео випуски

Музичні відео

Інші появи

Примітки 

Girls Aloud
Girls Aloud